Marianne Lindberg kan syfta på bland andra:

 Marianne Lindberg De Geer (född 1946), svensk konstnär
 Marianne Lindberg (född 1924), svensk skådespelare, se Marianne Bernadotte
 Marianne von Baumgarten Lindberg (född 1939), journalist, se Marianne von Baumgarten